En Pologne, Leszcze peut faire référence à :
 Leszcze, un village de la voïvodie de Basses-Carpates
 Leszcze, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Leszcze, un village de la gmina de Kłodawa de la voïvodie de Grande-Pologne
 Leszcze, un village de la gmina de Kościelec de la voïvodie de Grande-Pologne
 Leszcze, un village de la voïvodie de Łódź
 Leszcze, un village de la voïvodie de Sainte-Croix